El Reparo kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 El Reparo, Sinaloa, ort, 
 El Reparo, Sayula, ort, 
 El Reparo, Lagos de Moreno, ort, 
 El Reparo, Michoacán de Ocampo, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar